Příjmení Bates nese více různých osobností:

 Henry Walter Bates (1825–1892) – anglický přírodovědec a objevitel
 John Bates Clark (1847–1938) – americký neoklasický ekonom
 Kathy Batesová (* 1948) – americká herečka
 Marcia J. Bates (* 1942) – americká emeritní profesorka
 Tyler Bates (* 1965) – americký hudební skladatel a producent pro filmy, televizní seriály a videohry

Externí odkazy